

Code
MAL est un code, qui signifie :
 Malaisie, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques
 

mal est un code, qui signifie :
 malayâlam, dans la norme ISO 639 des codes des langues

Sigle
 MAL (megakaryocytic acute leukaemia) est un gène, aussi appelé MKL1 (megakaryoblastic leukemia (translocation) 1), impliqué dans certaines leucémies.
 MAL (Magyar Aluminium) est le nom d'une entreprise hongroise de production d'alumine
 M.A.L., mutant aquatique en liberté est un film d'horreur.

Musique
 Mal (1944–), chanteur britannique naturalisé italien

Nom commun
 Le mal, opposé au bien ;
 Le mal, une langue môn-khmer parlée au Laos ;
 Mal (Mauritanie), commune de ce pays.

Références 

Code